Теліше́вський  — українське прізвище.

Відомі носії:
 Телішевський Василь Ярославович (1981—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 о. Телішевський Ігнатій (1825—1894) — український греко-католицький священник.
 Телішевський Костянтин (1851—1913) — український галицький правник, громадський діяч.
 Телішевський Тимофій Дмитрович (1928—2004) — голова Львівського облвиконкому.
 о. Телішевський Ю. ЧСВВ — ігумен Добромильського монастир святого Онуфрія, катехит у Лаврові

 Телішевський Ігор Зіновійович — помічник нардепа Володимира Яворівського

Примітки 

Українські прізвища